Ons Heemecht () — національний гімн Люксембургу.  Написаний Мішелем Ленцом у 1859 році. Музика написана в 1864 році Жаном Антуаном Цінненом. Вперше був представлений в Еттельбруці 5 червня 1864 року. Гімн офіційно затверджений у 1895 році. Існує у трьох версіях: німецькою, французькою та люксембурзькою мовами. Як національний гімн використовуються тільки перша й четверта строфи.

Крім національного гімну існує Королівський гімн під назвою "De Wilhelmus".

Текст гімну

Люксембурзькою мовою 
1)
ch soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!

(3)Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duerch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat ass onst Land, fir dat mer géif
Hei nidden alles won,
Ons Heemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

(2)
An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou se
Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D'Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d'Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d'A wéi Feier blénkt

(4)
O Du do uewen, deen seng Hand
Duerch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt Du d'Lëtzebuerger Land
Vru friemem Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss virublénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir sou laang gesinn!

Французькою мовою 
(1)
Où l'Alzette arrose champs et prés
La Sûre baigne les rochers;
Où la Moselle, riante et belle
Nous fait cadeau du vin
C'est notre pays pour lequel
Nous risquons tout sur terre;
Notr'chère et adorable patrie
Dont notr'âme est remplie.
Notr'chère et adorable patrie
Dont notr'âme est remplie.

(4)
Ô Toi aux cieux qui nuit et jour
Diriges les nations du monde;
Écarte du pays de Luxembourg
L'oppression étrangère
Enfants nous avons reçu de Toi
L'esprit de la liberté;
Permets au soleil de liberté
De luire à tout jamais.
Permets au soleil de liberté
De luire à tout jamais.

Німецькою мовою 
(1)
Wo die Alzette durch die Wiesen zieht,
Durch die Felsen die Sauer bricht,
Die Rebe längs der Mosel blüht,
Der Himmel Wein verspricht:
Dort ist das Land, für dessen Ehr
Kein Opfer uns zu schwer,
Die Heimat, die als teures Gut
In unseren Herzen ruht.
Die Heimat, die als teures Gut
In unseren Herzen ruht.

(4)
O Du dort droben, dessen Hand
Den Völkern gibt Geleit,
Behüt das Luxemburger Land
Vor fremdem Joch, vor Leid!
Als Kind empfingen wir von Dir
Den freiheitlichen Sinn,
Die Freiheitssonne, unsre Zier,
Lass leuchten fernerhin!
Die Freiheitssonne, unsre Zier,
Lass leuchten fernerhin!

Переклад українською:

я можу сказати

І це не порожні мрії:

Як живе так таємно,

Як там так добре вдома!

(3) Де олійник ріже луги,

Крізь каміння кислота пробивається,

Де виноградна лоза вздовж Мозеля запашно цвіте,

Небо робить нас:

Це наша країна, за яку ми б

Тут все перемогло,

Наша Батьківщина, яку ми так любимо

В наших серцях.

Наша Батьківщина, яку ми так любимо

В наших серцях.

(2)

В його темному лісовому вінку,

Спокій тихо охороняє,

Так без помпезності і пишноти

Комфортно мило сміється;

Його люди радіють

Спів, спів з гори й долини

Земля, що носила лід;

Любов має вірну луну

І кожна грудь гедон;

Бо дім не надто гарний;

Кожне слово, що звучить від нього,

Грабніть лід в душу, як небесне каміння

І око світить, як вогонь

(4)

О Ти вище, що його рука

Через світ народи пролягли,

Ви зберігаєте країну Люксембург

Перед чужим ярмом і стражданнями;

У вас усі ми вже були дітьми

Вільний дух так,

Хай сонце свободи світить попереду,

Ту, яку ми так довго бачимо!

Хай світить сонце свободи,

Ту, яку ми так довго бачимо!

Див. також 
 Герб Люксембургу
 Прапор Люксембургу

Посилання 
 Сторінка з інструментальною та вокальною версіями гімну Люксембургу  
 Гімн Люксембургу  на сайті nationalanthems.info

Національні символи Люксембургу
Люксембург
Люксембург
Музика Люксембургу